Wyrwa ist der Name von
 
 Dietmar Wyrwa (* 1943), deutscher evangelischer Kirchenhistoriker
 Ulrich Wyrwa (* 1954), deutscher Historiker mit dem Forschungsschwerpunkt der italienischen und europäischen Geschichte und des Antisemitismus

 Wyrwa (Ort), Dorf in der Ukraine
 Wyrwa (Fluss), Nebenfluss des Teteriw in der Ukraine
 Wyrwa (Wiar), Nebenfluss des Wiar in Polen und der Ukraine